Metschnikow ist der Familienname von:
 Ilja Iljitsch Metschnikow (1845–1916), russischer Zoologe, Bakteriologe und Immunologe
 Jewgraf Iljitsch Metschnikow (1770–1836), russischer Bergbauingenieur 
 Lew Iljitsch Metschnikow (1838–1888), russischer Geograph

Siehe auch:
 Mechnikov Peak, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika